Жи́харь:
 Жи́харь — то же, что домовой.
 Жихарь, Евгений Иванович (1925—1955) — деятель белорусского антисоветского движения, поэт.
 Жи́харь (укр. Жи́хор) — бывшее село, с 1963 года район города Харькова.
 Жихарь (станция) - станция ЮЖД.

См. также 
 Жихарка
 Жихор